Cerapterus  — род жуков-пауссин из семейства жужелиц. Более 30 видов..

Распространение 
Африка, Ориентальная область, Палеарктика.

Описание 
Усики широкие, лопастевидные. Бёдра и голени расширенные и плоские. Мирмекофилы.

Классификация 
Более 30 видов. Относится к трибе Paussini и подтрибе Cerapterina. Выделяют несколько подродов: Cerapterus (Cerapterus), Cerapterus (Orthopterus), Cerapterus (Euthysoma).

 Cerapterus brancae Luna de Carvalho, 1961
 C. burgeoni Reichensperger, 1937
 C. calaharicus H.Kolbe, 1926
 C. concolor Westwood, 1850
 C. denoiti Wasmann, 1899
 C. drescheri Reichensperger, 1935
 C. elgonis Reichensperger, 1938
 C. herrei Schultze, 1923
 C. horni Reichensperger, 1925
 C. horsfieldi Westwood, 1833
 C. hottentottus H.Kolbe, 1896
 C. immaculatus Luna de Carvalho, 1975
 C. kolbei Lorenz, 1998
 C. laceratus (C.A.Dohrn, 1891)
 C. lafertei Westwood, 1850
 C. leoninus H.Kolbe, 1926
 C. longihamus Reichensperger, 1933
 C. myrmidonum H.Kolbe, 1896
 C. oblitus Reichensperger, 1938
 C. parallelus Wasmann, 1922
 C. pilipennis Wasmann, 1922
 C. pseudoblitus Luna de Carvalho, 1961
 C. pygmaeus Luna de Carvalho, 1960
 C. smithii Westwood, 1838
 C. splendidus Wasmann, 1918
 C. stalii Westwood, 1874
 C. stuhlmanni H.Kolbe, 1895
 C. trinitatis H.Kolbe, 1896
 C. benguelanus H.Kolbe, 1926
 C. latipes Swederus, 1788
 C. quadrimaculatus Westwood, 1841

Примечания

Ссылки 
 Cerapterus на сайте Trees of family Carabidae. 
 http://tolweb.org/Cerapterus/
 http://www.gorodinski.ru/view_beetle.php?id=45

Пауссины
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых